L’Institut supérieur technique des arts et métiers de Lubumbashi est une institution d'enseignement supérieur.

Historique 

L’Institut supérieur technique des arts et métiers de Lubumbashi fut créé en 2013 sous l’Arrêté Ministériel  MINESURS/CAB.MIN/BCL/KLA/SA/2013 du 23/10/2013 et fut créé sous l’initiative de Mbuyu Angelani Guyguy Présidente du Conseil d’Administration de cette institution appuyée par le comité de Gestion dirigé par le Professeur Ordinaire Ngoie Tshibambe Germain Directeur Général et Chef des travaux Bula Lucide comme Secrétaire Général Académique.

Situation géographique 
La direction générale de l’Institut supérieur technique des arts et métiers se situe à Rwashi, dans la ville de Lubumbashi.

Objectifs 
L’Institut supérieur technique des arts et métiers (ISTAM) a pour objectif de permettre à la population congolaise en général, et celle de la province du Haut-Katanga et de ses environs en particulier, de s’instruire, de se former, en vue d’une part, d’acquérir de capacité des compétences nécessaires pouvant contribuer au développement aussi bien de l’être que de son environnement, et de l’autre part, contribuer aux renforcements des capacités pour un meilleur recadrage des personnes soucieuses d’acquérir de nouvelles connaissances pour s’adapter à l’évolution bien de la science et des exigences nouvelles de la vie.

Facultés 
L'institut compte 4 facultés :
 Arts et Métiers;
 Informatique;
 Sciences Commerciales et Financières;
 Technique appliquée.

Notes et références

Voir aussi 

Institut supérieur en république démocratique du Congo